Томиока:
 Томиока (город) — город в Японии, находящийся в префектуре Гумма.
 Шёлкоткацкая фабрика Томиока — памятник Всемирного наследия.
 Томиока (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Футаба префектуры Фукусима.
 Таэко Томиока — японская писательница-феминист, поэтесса, литературовед, сценарист.